Krempin bezeichnet:
 Krempin, Ortsteil der Gemeinde Carinerland im Landkreis Rostock in Mecklenburg-Vorpommern

Krempin ist der Familienname folgender Personen:
 Odette Maniema Krempin (1971–2016), ehemalige Honorarkonsulin der Demokratischen Republik Kongo in Frankfurt am Main